Neva – fiume russo
 Neva – torrente italiano
 1603 Neva – asteroide della fascia principale
 Neva Masquerade – razza di gatto